Karashina – osiedle typu miejskiego w Uzbekistanie, w wilajecie kaszkardyjskim. Stolica tumanu Dehqonobod. W 2002 roku zamieszkane przez 8,4 tys. osób.

Przypisy 

Osiedla typu miejskiego w Uzbekistanie
Wilajet kaszkadaryjski